Тыргу-Муреш:

 Тыргу-Муреш — город в Румынии, в регионе Трансильвания, административный центр жудеца Муреш.
 Тыргу-Муреш — румынский футбольный клуб из города Тыргу-Муреш.